Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde vom 5. August bis zum 12. August 2016  im Sambódromo ausgetragen. 64 Athleten nahmen teil.

Aus Deutschland nahm ein Athlet an diesen Wettbewerb teil. Der Deutsche Florian Floto schied im Achtelfinale gegen den späteren Olympiasieger aus. Aus der Schweiz, aus Liechtenstein und aus Österreich nahmen keine Athleten an den Wettbewerb teil.

Im Finale besiegte Ku Bon-chan aus Südkorea den Franzosen Jean-Charles Valladont. Im Duell um die Bronzemedaille konnte sich der US-Amerikaner Brady Ellison gegen den Niederländer Sjef van den Berg durchsetzen, welcher sich somit mit den undankbaren vierten Platz zufriedengeben musste.

Titelträger

Austragungsformat 
Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen unterteilt sich in zwei Abschnitte. Der erste Teil ist die Platzierungsrunde, welche die Grundlage für die nachfolgende K.-o.-Runde bildet. Jeder Schütze hat insgesamt 72 Pfeile und diese werden auf die Zielscheibe geschossen. Es werden alle Punkte zusammenaddiert und mittels dieser die Rangliste erstellt. In diesen Teil des Wettkampfes können auch Rekorde aufgestellt werden und vor den Olympischen Sommerspielen 2016 waren die folgenden Rekorde aktuell:

Den zweiten Teil bildet die Eliminationsrunde, welche im K.-o.-System ausgeführt wird. Dabei werden vier Gruppen gebildet. Die Paarungen der Bogenschützen ergaben sich aus der vorangegangenen Platzierungsrunde, so trat der Erstplatzierte gegen den Bogenschützen auf Platz 64 an, der Zweitplatzierte gegen den Bogenschützen auf Platz 63 und so fort. Jeder Schütze schoss eine Serie von drei Pfeilen. Der Gewinner der Serie erhielt zwei Punkte, bei Gleichstand gab es einen Punkt. Es wurden maximal fünf Serien geschossen. Der Schütze, der zuerst sechs Punkte erzielte, zog in die zweite Runde ein, danach ins Achtel-, Viertel- und Halbfinale, sowie ins Finale bzw. ins Duell um die Bronzemedaille. Stand es nach fünf Serien immer noch unentschieden, wurde ein Entscheidungsschuss abgegeben, der über Sieg und Niederlage entschied.

Ergebnisse

Platzierungsrunde 
In der Platzierungsrunde wurde durch den Südkoreaner Kim Woo-jin am 5. August 2016 ein neuer Olympischer Rekord aufgestellt, der gleichzeitig auch ein Weltrekord war.

Eliminationsrunde 
Die erste und die zweite Runde wurden zwischen den 8. und den 10. August 2016 durchgeführt. Die anderen Eliminationsrunden fanden am 12. August 2016 statt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde

Abschlussplatzierungen 

Nach Oh Jin-hyek gewann Ku Bon-chan als zweiter Koreaner Olympiagold im Bogenschießen. Zuvor hatte Ku nur Medaillen im Team und im Mix bei Weltmeisterschaften und Asienspielen gewonnen. Mit Jean-Charles Valladont hat erstmals seit 1992 wieder ein Franzose eine Medaille gewonnen.

Weblinks 
 Result Book Rio 2016 (engl.) auf der Seite der World Archery Federation

Einzel Manner